Piotr Kmita – (zm. 1409), wojewoda krakowski
 Piotr Kmita z Wiśnicza – (1442-1505), marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski
 Piotr Kmita Sobieński – (1477-1553), marszałek wielki koronny, wojewoda krakowski
 Piotr Blastus Kmita – (zm. 1632), pisarz, drukarz i wydawca
 Piotr Kmita (ur. 1981) – (1981-), artysta wizualny